Lazcano, o en euskera Lazkao es una palabra de origen vasco, que significa en euskera "lugar de la iglesia". Puede referirse a:

Lugares
:
 Lazcano, en la provincia de Guipúzcoa, País Vasco.

Las personas nombradas Lazcano o Lazkano
Alejandra Lazcano, actriz mexicana. 
Felipe Lazcano, abogado y político ciervista español.
Fernando Lazcano Barros, futbolista chileno.
Fernando Lazcano Echaurren, abogado y político chileno.
Fernando Lazcano Mujica, abogado, político y ministro chileno.
Grace Lazcano, periodista chilena.
Heriberto Lazcano Lazcano, narcotraficante mexicano y líder de Los Zetas. 
Íñigo Lizarralde Lazkano, futbolista español.
Itziar Lazkano, actriz española.
Jaime Lazcano, futbolista español. 
Jesús Mari Lazkano, pintor. 
Jorge Marchant Lazcano, escritor chileno. 
Ladislao Errázuriz Lazcano, abogado, político, diputado y senador chileno.
Mariano Lazcano,  pelotaris vasco.
Rafael Lazcano, historiador, bibliógrafo y editor español.
Ramon Lazkano, compositor y director de orquesta. 
Santiago Lazcano, ciclista español.
Lazkao Txiki, el legendario bertsolari (poeta en lengua vasca improvisada).

Referencias